Het Latijnse woord 'dixi', dat betekent ik heb gezegd
 Dixi (automerk), een historisch Duits automerk
 DIXI, een merk van het van oorsprong Duitse bedrijf TOI TOI & DIXI, een fabrikant van mobiele toiletten (chemische toiletten)
 Dixi, een historische merknaam van Duitse supermarkten, tegenwoordig onder de naam van de moedermaatschappij Marktkauf
 Dixi Cola, een historisch Amerikaans colamerk

Zie ook 
 Dixie, een bijnaam van de Zuidelijke Verenigde Staten